Смольки — село в Городецком районе Нижегородской области, административный центр Смольковского сельсовета.

Расположено на реке Голубиха в 10 км к востоку от Городца и в 45 км к северо-западу от Нижнего Новгорода.

Через село проходит автодорога Городец — Линда (Р177).

В селе расположено отделение Почты России (индекс 606537).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Городецкого района